Anders Nordström kan syfta på

 Anders Nordström (1742–1821), boktryckare
 Anders Nordström (1895–1966), militär
 Anders Nordström (1926–2001), arkitekt
 Anders Nordström (född 1960), läkare och ämbetsman
 Anders Nordström (född 1968), dansare
 Anders Nordström (1777-1819), instrumentbyggare